Family Circle Cup 2015 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2015 году соревнования прошли в 43-й раз. Турнир относился к премьер категории, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 6 по 12 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Андреа Петкович
 пары —  Анабель Медина Гарригес /  Ярослава Шведова

Общая информация 
Турнир собрал трёх представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Эжени Бушар (№ 7 в мире на тот момент). Канадская теннисистка в стартовом для себя матче второго раунда проиграла американке Лорен Дэвис. Вторым номером выступила россиянка Екатерина Макарова, которая снялась с турнира перед матчем третьего раунда по причине болезни. Третьим номера посева выступила прошлогодняя чемпионка Андреа Петкович. Она смогла дойти до полуфинала, где проиграла соотечественнице Анжелика Кербер. В финале в итоге сошлись пятый номер посева Кербер и седьмой Мэдисон Киз. Победу в итоге второй год подряд завоевала немецкая теннисистка — на этот раз Анжелика Кербер. В основном турнире приняли участие четыре россиянки, но никто из них не продвинулся дальше третьего раунда.

В парном турнире главный приз завоевал первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис. Мирза и Хингис выигрывают местные соревнования во второй раз. Индийская теннисистка до этого побеждала в 2011 году в альянсе с Еленой Весниной. а швейцарская спортсменка выигрывала в 1997 году в дуэте с Мэри-Джо Фернандес. Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес и Ярослава Шведова защищали свой титул и в четвертьфинале уступили Мирзе и Хингис.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Мэдисон Киз со счётом 6-2, 4-6, 7-5.
 Кербер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Киз вышла свой 1-й одиночный финал и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Мэдисон Киз
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Луция Градецкая
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=3
| RD1-team03= Андреа Петкович
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=5
| RD1-team04= Анжелика Кербер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Мэдисон Киз
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=5
| RD2-team02= Анжелика Кербер
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=7}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мартина Хингис''' обыграли  Кейси Деллаккву /  Дарью Юрак со счётом 6-0, 6-4.
 Мирза выигрывает свой 4-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хингис выигрывает свой 4-й парный титул в сезоне и 44-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Family Circle Cup
 WTA Тур 2015
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2015 года
2015